AIW steht als Abkürzung für:

  eine Radiosendung beim österreichischen Sender Ö3, siehe Ö3#Wochenende
 Absolute Intense Wrestling, unabhängiger Wrestlingverband
 All-in-Wonder, kombinierte Grafik- und TV-Karten des Herstellers ATI Technologies
 Atlantic Intracoastal Waterway, Küstenwasserstraße entlang der Atlantikküste und Golfküste in den Vereinigten Staaten
 den Flughafens Ai-Ais, Namibia, nach dem IATA-Flughafencode

Die Abkürzung AiW steht für:

 Arzt in Weiterbildung, siehe Assistenzarzt

AIW